Jean Schreiber ist der Name folgender Personen: